Ugolino è il diminutivo del nome maschile Ugo

Biografie 
 Ugolino (XIII secolo), vescovo cattolico di Noli
 Ugolino (1940–), pseudonimo di Guido Lamberti, cantante italiano
 Ugolino di Anagni o di Segni (1170-1241), nome secolare di papa Gregorio IX
 Ugolino della Gherardesca (1210-89), nobile pisano tramandato da Dante come Conte Ugolino
 Ugolino da Orvieto (1380–1457?), musicista e musicologo italiano

Pagine correlate 
 Ugo (nome)